Jordi Costa Garcia (1977), periodista esportiu català.
 Jordi Costa i Mosella (Barcelona, 1933), empresari.
 Jordi Costa i Riera (Vic, 1943 - Figueres, 1985), periodista radiofònic.
 Jordi Costa i Roca (Barcelona, 1925 - Perpinyà, 2000), activista cultural.
 Jordi Costa Vila (Barcelona, 1966), crític cultural especialitzat en cinema, còmic i televisió; i cap d'exposicions del CCCB.